Giovanni Fontana kan syfta på bland andra:

* Giovanni Fontana (1395–1455), italiensk ingenjör
 Giovanni Fontana (1540–1614), italiensk arkitekt